DIP eller Dip kan syfta på:

 DIP en kapslingstyp för integrerade kretsar, se Dual in-line package
 DIP – en plats antingen fysiskt eller elektroniskt för en logistikleverantör eller ett åkeri, se Distributions- och insamlingspunkt
 DIP Pocket PC – världens första IBM-kompatibla PC i palmtopstorlek
 DIP-led - leden mellan de två yttre benen på fingrar och tår
 DIP-switch – en serie av manuella strömbrytare som är sammanbyggda i en standardgrupp

Geografi
 Dip (vattendrag) – ett vattendrag i Kamerun

Se även
 Dipp